Nowotroizki (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Nowotroizki (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Nowotroizki (Krasnodar, Krymsk), in der Region Krasnodar, Rajon Krymsk
 Nowotroizki (Krasnodar, Mostowskoi), in der Region Krasnodar, Rajon Mostowskoi
 Nowotroizki (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Nowotroizki (Orjol, Kutafino), in der Oblast Orjol, Rajon Kromy, Landgemeinde Kutafino
 Nowotroizki (Orjol, Schachowo), in der Oblast Orjol, Rajon Kromy, Landgemeinde Schachowo
 Nowotroizki (Rostow), in der Oblast Rostow
 Nowotroizki (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Nowotroizki (Udmurtien, Alnaschi), in der Republik Udmurtien, Rajon Alnaschi
 Nowotroizki (Udmurtien, Wawosch), in der Republik Udmurtien, Rajon Wawosch
 Nowotroizki (Woronesch), in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Nowotroizk
 Nowotroizkaja (Begriffsklärungsseite)
 Nowotroizkoje (Begriffsklärungsseite)